В парному розряді жіночого тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Олена Бовіна і Даніела Гантухова виграли титул, у фіналі перемігши пару Б'янка Ламаде і Патті Шнідер 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (1-ше коло)
 Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Квета Пешке /  Барбара Ріттнер (півфінал)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg